Valentin nume de botez masculin.

Origine 
Din latină Valentinus = cel sănătos.

Variante 
Vlentin (in Frankfurt),Valens, Valentinus, Valentianus, Valentius, Valentino, Valentinian, Valentiniano, Vale, Valle, Vali, Valik (rus.), Valtin, Voller, Valentine (engl.), Walentyn (pol.), Valentyn (ucr.), Bálint (magh.)

Ziua onomastică 
 7 ianuarie
 14 februarie - „Ziua îndrăgostiților”
30 iulie, în calendarul ortodox

Personalități 
 Valentinus din Egipt moare în anul 160 fiind un gnostician și teolog creștin
 Sfântul Valentin după care se sărbătorește „Ziua îndrăgostiților”
 Papa Valentin (827)
 Valentina Ardean-Elisei
 Valentino Garavani
 Valentin Gheorghiu (n. 1928) pianist și compozitor român
 Valentin Ceaușescu (n. 1948) fizician român
 Valentino Lazaro
 Valentin Mureșan (1951 - 2020) filozof român
 Valentin Nicolau
 Valentin Popescu
 Valentino Rossi
 Valentina Rusu-Ciobanu
 Valentin Timaru
 Valentin Teodosiu (n. 1953) actor român
 Valentin Uritescu

Nume geografice 
 Sankt Valentin Austria

Vezi și 
 Listă de zile onomastice